

Cinema 
 Trouble in Paradise (Mancia competente) – film del 1932 diretto da Ernst Lubitsch
 Trouble in Paradise  – film del 1989 diretto da Robbe De Hert

Letteratura 
 Trouble in Paradise  – romanzo di Robert B. Parker del 1998

Musica 
 Trouble in Paradise  – singolo di Loretta Lynn del 1974, dall'album They Don't Make 'Em Like My Daddy
 Trouble in Paradise  – album della Souther-Hillman-Furay Band del 1975
 Trouble in Paradise  – canzone dei Huey Lewis and the News del 1980
 Trouble in Paradise  – album di Randy Newman del 1983
 Trouble in Paradise  – album di La Roux del 2014